De FIM MotoGP Rookies Cup 2021 was het vijftiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde veertien wedstrijden, verdeeld over zeven raceweekenden. De eerste wedstrijd werd op 17 april op het Autódromo Internacional do Algarve verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 12 september op het Motorland Aragón verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2021
Motorsport in 2021